Sennar – personaggio della saga Cronache del Mondo Emerso
Sennar – città del Sudan
Sennar – stato del Sudan
Sennar – sultanato dell'area di Sennar